Salvia blanca es, en botánica, un nombre común que puede hacer referencia a:

 Salvia apiana, arbusto siempreverde perenne del género Salvia. 
 Buddleja mendocensis, especie botánica de fanerógama en la familia de las Scrophulariaceae.
 Sideritis dasygnaphala, especie endémica de la isla de Gran Canaria.
 El nombre común de la planta Salvia argentea
 El nombre común de la planta Salvia officinalis.